Більшу частину своєї історії норвезьке мистецтво зазвичай розглядається як частина мистецтва Скандинавії. На нього, особливо приблизно з 1100 р., сильний вплив мали ширші тенденції європейського мистецтва. Після Другої світової війни вплив США значно посилився. Завдяки щедрим субсидіям на мистецтво сучасне норвезьке мистецтво має високий рівень виробництва на душу населення.

Хоча зазвичай це не особливо великий центр художнього виробництва або експортер мистецтва, Норвегія досягла відносного успіху у збереженні свого мистецтва; зокрема, порівняно м'який характер норвезької Реформації та відсутність подальших масштабних реконструкцій церков означали, що з іншими скандинавськими країнами Норвегія має надзвичайно багатий вижиток середньовічних церковних картин та прикрас. Один з періодів, коли скандинавське мистецтво справило сильний вплив на решту північної Європи, було у мистецтві вікінгів, і існує багато деталей як у кам'яних пам'ятниках, залишених недоторканими навколо сільської місцевості, так і в предметах, розкопаних у наш час.

Реформація та втрата постійного королівського двору після Кальмарської унії 1397 р. сильно порушили норвезькі мистецькі традиції та залишили існуючий корпус живописців та скульпторів без великих ринків збуту. Вимоги невеликого аристократичного класу були в основному до портретів, як правило, імпортних художників, і лише в 19 столітті значна кількість норвежців була навчена сучасним стилям.

Норвезьке мистецтво вступило у свої права в 19 столітті, особливо з ранніми пейзажистами. До цього часу на мистецькій сцені в Норвегії панував імпорт з Німеччини та Голландії та вплив датського панування. Спочатку з пейзажним живописом, пізніше з імпресіонізмом та реалізмом.  Хоча для решти світу Едвард Мунк (1863–1944), безумовно, є великою мистецькою постаттю Норвегії, було багато інших важливих діячів.

Початок 

Югана Крістіана Даля (1788–1857) часто називають «батьком норвезького пейзажного живопису». Після періоду в Копенгагені він приєднався до Дрезденської школи, до якої зробив важливий внесок. Врешті-решт він повернувся малювати пейзажі західної Норвегії, вперше визначивши норвезький живопис. 

Іншим важливим раннім автором був Йоханнес Флінтое (1787–1870), датсько-норвезький живописець, відомий своїми норвезькими пейзажами та картинами народних костюмів. Він викладав у Школі малювання (Тегнесколен) у Крістіанії з 1819 по 1851 рік, де серед його учнів були початківці романтики, такі як Ганс Ґуде та Йохан Ф. Еккерсберг. 

Адольф Тідеманд (1814–1876) навчався в Копенгагені, в Італії і, нарешті, у Дюссельдорфі, де оселився. Він часто повертався до Норвегії, де малював стару норвезьку сільськогосподарську культуру. Найвідоміша його картина  — Шлюбна процесія в Хардангері (разом з Гансом Гуде, 1848) та Haugianerne, написана в 1852.

Незалежність Норвегії від Данії спонукала живописців розвивати свою норвезьку ідентичність, особливо завдяки пейзажному живопису таких художників, як Кітті Ланге Х'єлланн, 1843–1914, жінка-художник, яка навчалася у Гуде та Гаррієт Баккер, 1845–1932, ще одна новаторка серед жінок художників, під впливом імпресіонізму.

Імпресіоністи та неоромантики 

Фрітц Таулов, 1847–1906, імпресіоніст, спочатку був учнем Ганса Гуде. Пізніше на нього вплинула мистецька сцена в Парижі, де він розвинув імпресіоністичні таланти. Повернувшись до Норвегії в 1880 році, він став однією з провідних фігур на норвезькій художній сцені разом із Крістіаном Крогом та Еріком Веренсьйольдом.

Крістіан Крог, 1852–1925, художник-реаліст, також зазнав впливу паризької сцени. Він запам’ятався своїми картинами повій, які спричинили скандал. 

Торольф Холмбо (1866–1935) навчався у Ганса Гуде в Берліні між 1886 і 1887 роками та Фернана Кормона в Парижі між 1889 і 1891 роками. Він був натхненний багатьма різними стилями в різні моменти своєї кар'єри, включаючи натуралізм, неоромантизм, реалізм та імпресіонізм.

Ніколай Аструп (1880–1928) виріс у Йолстері на заході Норвегії. Вивчивши мистецтво в Осло та провівши деякий час у Парижі та Німеччині, він повернувся до Йолстера, де спеціалізувався на живописі експресіоністичних пейзажів чіткими, сильними фарбами. Він вважається одним з найбільших норвезьких художників початку 20 століття. 

Ларс Гертервіґ (1830–1902) з Тишверу на південному заході Норвегії писав напівфантастичні твори, натхненні прибережним пейзажем у Рифилке. Гертервіг виконував низку робіт на папері, використовуючи акварелі, і часто сам виготовляв паперову основу з подряпин викинутих клаптиків паперу. Художній музей під головним музеєм, Музей Ставангера, у місті Ставангер, Рогаланд (раніше Музей образотворчого мистецтва Рогаланда ) має найзначнішу колекцію робіт Гертервіга в Норвегії.

Гаральд Солберг (1869–1935), неоромантик, запам’ятався своїми картинами Рьоруса та норвезькою «національною картиною» Зимова ніч у Рондане.

Едвард Мунк 
Найвідоміший художник Норвегії - це, безумовно, Едвард Мунк (1863–1944), символіст / експресіоніст, який став всесвітньо відомим завдяки «Крику» - одній з найвпізнаваніших картин у всьому мистецтві. Це широко трактується як те, що відображає загальну тривогу сучасної людини.

Інші імена 

Інші художники 19 - го століття: Август Каппелен, Педер Балке, Петер Арбо, Ейліф Петерссен, Густав Венцель, Оскар Вергеланд, Ерік Вереншелль, Аста Ньоррегаард, Амалдус Нільсен, Ода Крог, Фрітц Таулов, Карл Сундт-Хансен, Крисчен Скредсвігом, Ґуннар Берґ, Халфдан Егедій, Теодор Кіттельсен, Гаральд Сольберг.

Вартими уваги художниками норвезького мистецтва 20-го століття є: Гаральд Сольберг, Рейдар Аулі, Пер Крог, Арне Екеланд, Кай Ф'єл, Яків Вайдеман, Хокон Блекен, Йенс Йоханнессен, Людвіг Карстен, Хенрік Сьоренсен, К'яртан Слеттемарк, Анна-Єва Бергман, Андерс Ерж Бергер, Свен Йохансен, Свейн Bolling, Бьорн Карлсен, Бірн Ран, Кора Тветер , Франс Уайдерберг, Нердрум, Іда Лорентца, Кнут Роуз, Рнальф Опдал, Ховард Вікхаген, Леонард Рікхард, Хакон Галлваг, Кіра Вейджер, Галвард Сторм, Ларс Елінг, Вібеке Слінгстад. 

Серед скульпторів XIX століття - Стефан Сіндінг, Гуннар Утсонд, Бринюльф Бергслієн і Матіас Скейброк.

Серед скульпторів 20 століття - Густав Вігеланд, Нільс Аас, Арнольд Хокеланд, Бард Брейвік, Енн Гримдален , Крістофер Лейрдал, Пер Палле Шторм, Ніна Сундбі, Дюре Во та Вільгельм Расмуссен.

У текстильному мистецтві Ханна Ригген (1894–1970) займає унікальні позиції. Фріда Хансен була художницею з текстилю в стилі модерн.

Примітки

Посилання 

Мистецтво Норвегії
Мистецтво країн Європи
Мистецтво за народом
Сторінки з неперевіреними перекладами
Західне мистецтво